Hilde Sperling ha battuto in finale Simonne Mathieu 6–2 6–1.

Teste di serie
 Margaret Scriven (semifinali)
 Helen Jacobs (semifinali)
 Hilde Sperling (campionessa)
 Simonne Mathieu (finalista)
 Lolette Payot (quarti di finale)
 Kay Stammers (primo turno)
 Sylvia Henrotin (quarti di finale)
 Madzy Rollin-Couquerque (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

 

Internazionali di Francia 1935